Побочный эффект — не основные, дополнительные (как желательные, так и нежелательные) последствия.

 Побочный эффект — медицинский термин, означающий негативное событие, возникшее в результате приёма препарата или проведения вмешательства. 
 Побочный эффект — любые действия работающей программы, изменяющие среду выполнения
 «Побочный эффект» — российский художественный фильм 2008 года, режиссёр Дмитрий Константинов.
 «Побочный эффект» () — американский художественный фильм-триллер 2013 года, режиссёр Стивен Содерберг.
 «Побочный эффект» — российский художественный фильм-триллер 2020 года, режиссёр Алексей Казаков.

См. также 
 Side Effects (песня The Chainsmokers)
  — американский художественный фильм 2005 года.